La Rinconada puede referirse a:

Rinconada 
 Véase Rinconada, .

Toponimia

en  Argentina 
 La Rinconada, localidad de la Provincia de Córdoba.
 La Rinconada, localidad de la Provincia de Formosa.
 La Rinconada, localidad de la Provincia de San Juan.
 Aberastain - La Rinconada, aglomerado urbano formado como consecuencia de la extensión de la ciudad de Aberastain en la localidad vecina de La Rinconada, San Juan.
 La Rinconada, estación ferroviaria ubicada en La Rinconada, San Juan.

en  España 
 La Rinconada, localidad de la Provincia de Sevilla.
 La Rinconada, estación ferroviaria situada en el municipio de La Rinconada.
 La Rinconada de la Sierra, municipio de la provincia de Salamanca, Castilla y León.
 La Rinconada de Tajo,  EATIM de la provincia de Toledo.
 Navarredonda de la Rinconada, municipio de la provincia de Salamanca, Castilla y León.

en  Chile 
 La Rinconada, comuna de la región de Valparaíso.

en  Colombia 
 La Rinconada, barrio de Cúcuta.

en  Perú 
 La Rinconada, en Puno, considerada la ciudad más alta del mundo.

en  Venezuela 
 Hipódromo La Rinconada, plaza de carreras de caballos en Caracas.
Estadio Independencia de La Rinconada, utilizado para la práctica del sóftbol, Caracas.
 La Rinconada, estación del Metro de Caracas.

Belicismo 
 Batalla de la Rinconada del Pocito (1863), batalla en La Rinconada, San Juan, Argentina.

Otros 
 La Rinconada, ecoparque y restaurante en Porongo, Bolivia.

Véase también 
 Rinconada, .